Jari Torkki, finski hokejist, * 11. avgust 1965, Rauma, Finska.

Torkki je večino kariere igral za klub Lukko Rauma v finski ligi, skupno trinajst sezon. Leta 1983 je bil kot 115. izbran na NHL naboru s strani kluba Chicago Blackhawks, za katerega je zaigral v sezoni 1988/89, toda le na štirih tekmah. V zadnjem delu kariere je igral za klube Star Bulls Rosenheim v nemški ligi, HC Merano in HC Milano v italijanski ligi ter Bracknell Bees v Super ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in enem svetovnem prvenstvu. 

Tudi njegov brat Sami je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 81/82
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 81/82
|
| 8
| 15
| 10
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 82/83
|
| 34
| 13
| 17
| 30
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 82/83
|
| 7
| 8
| 6
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 6
| 1
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 83/84
|
| 36
| 41
| 25
| 66
|
| 70
|
| 8
| 9
| 1
| 10
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 25
| 21
| 46
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 85/86
|
| 32
| 22
| 18
| 40
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 27
| 8
| 35
| +25
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 2
| 7
| -5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 87/88
|
| 43
| 23
| 24
| 47
|
| 54
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 88/89
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saginaw Hawks
| IHL
| 88/89
|
| 72
| 30
| 42
| 72
|
| 22
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 89/90
|
| 66
| 25
| 29
| 54
|
| 50
|
| 11
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 23
| 26
| 49
| +18
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 16
| 19
| 35
| +11
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 17
| 14
| 31
| +6
| 38
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 14
| 18
| 32
| +14
| 22
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +4
| 8
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 94/95
|
| 33
| 14
| 30
| 44
| +32
| 48
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| -1
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 95/96
|
| 48
| 16
| 20
| 36
| +6
| 50
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 10
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 96/97
|
| 46
| 17
| 17
| 34
|
| 72
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 97/98
|
| 41
| 10
| 14
| 24
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Alpska liga
| 98/99
|
| 27
| 7
| 7
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 19
| 11
| 13
| 24
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 99/00
|
| 21
| 11
| 24
| 35
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 00/01
|
| 18
| 14
| 13
| 27
|
| 16
|
| 10
| 7
| 15
| 22
|
| 12
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 01/02
|
| 11
| 8
| 2
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bracknell Bees
| Super liga
| 01/02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 866
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" | 427
| bgcolor="#7FFF00" | 856
| bgcolor="#7FFF00" | +108
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Saginaw Hawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti HC Merano
Hokejisti Bracknell Bees